Les vies navegables de Bèlgica són de dos tipus: canals i rius. Tenen un paper important en l'economia del transport de Bèlgica i dels països veïns amb els quals són connectades. Avui es veuen com una alternativa més ecològica a les carreteres embussades.

Al curs dels segles, molts rius van canalitzar-se per a normalitzar la profunditat i el cabal i facilitar la navegació. De vegades, la diferència entre un riu i un canal ja no és gaire clar. Així el canal Gant-Bruges va fer-se en connectar dos rius antics que van desaparèixer en integrar-se al canal nou. El mateix passà amb el riu Samme per a fer un tram del canal Brussel·les-Charleroi o el riu Reie que ha desaparegut als canals famosos de Bruges. Les terres arenoses o argiloses dels pòlders i de Flandes interior van facilitar intervencions humanes des de l'edat mitjana fins avui.

Tret dels ports marítims (Zeebrugge, Oostende i Antwerpen) van crear-se molts ports interiors, com els de Gant, Brussel·les i Lieja. El port interior de Lieja és el tercer d'Europa després dels ports de París i de Duisburg.

Des de la regionalització de l'estat de 1995, la gestió de les vies navegables és una competència descentralitzada a les regions.

Vies navegables de Flandes

Conca de la costa i de l'IJzer

Conca de l'Escalda superior

Leie

Escalda superior

Conca de l'Escalda marítim

Brabant Flamenc

Conca de Campina

Conca del Mosa

Total vies navegables flamenques

Vies navegables de Valònia

Vies navegables de Brussel·les

Referències 

Canals de Bèlgica
Rius de Bèlgica